Trentham est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Elizabeth Trentham (morte en 1612), comtesse et épouse d'Édouard de Vere
Herbert Trentham (1908-1979), joueur de football anglais
Richard Trentham (1515-1547), homme politique anglais
Thomas Trentham (1538-1587), homme politique anglais

Toponyme

Trentham, ville de l'État de Victoria

Trentham, banlieue d'Upper Hutt sur l'Île du Nord

Trentham, banlieue de Stoke-on-Trent dans le Staffordshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme